Les Japonais ont une grande admiration  pour la nature de leur pays, et il n'est pas étonnant qu'ils aient souvent représenté les animaux qui les entourent sur leurs timbres.

Cet article recense, identifie et classe les animaux invertébrés de la faune japonaise qui apparaissent sur les timbres du Japon et sur ceux de quelques autres pays qui ont représenté des scènes japonaises.

Chaque espèce est suivie de la liste des timbres qui la figurent, avec dans l'ordre l'année d'émission, la valeur faciale et, entre parenthèses le numéro dans les catalogues (M = Michel, Sc = Scott, SG = Stanley et Gibbon, YT = Yvert et Tellier)

Cnidaires (coraux, anémones de mer, méduses) 
Dactylometra pacifica (méduse)
Ryukyu, 10/8/1959, 17 c. (YT 63)
Ryukyu, 1960-1962, 17 c. (type de 1959 modifié) (YT 68)

Mollusques

Bivalves 
?
1989, 62 y.
Huître perlière 
1961, 10 y. (pêcheurs de perles) (SG 857)
?, 41 y. (timbre de la préfecture d'Okinawa)
Pectinidae
Peigne
1980, 41 y.
1989, 41 y.

Gastéropodes 
Gastéropodes (espèces à préciser)
Espèce à préciser 1
Ryukyu, 1959, 8 c. (YT 61)
Ryukyu, 1960-1962, 8 c. (type de 1959 modifié) (YT 66) 
Pleurotomariidae
Mikadotrochus hirasei - Jap. ベニオキナエビス (beniokinaebisu)
1961, 4 y.
Buccinidae
Babylonia japonica
1988, 40 y.
Epitoniidae
Scalaire
1989, 62 y.
Mitridae
Mitra mitra (japonais chosen-fude)
Ryukyu, 1967-1968, 3 c.
Muricidae
Murex pecten (japonais hone-gai)
Ryukyu, 1967-1968, 3 c.
Strombidae
Strombus bulla (japonais benisode-gai)
Ryukyu, 1967-1968, 3 c.
Lambis chiragra (japonais suiji-gai)
Ryukyu, 1967-1968, 3 c.
Turbinidae
Guilfordia triumphans
1988, 60 y.
Turbo sazae (japonais sazae)
25/7/1967, 15 y.
Turbo marmoratus (japonais yakou-gai)
Ryukyu, 1967-1968, 3 c.
Nudibranches
Limace de mer (nudibranche)
1987, 60 y.
Clionidae
Papillon de mer (Clione limacina)
1996, 80 y.

Céphalopodes (pieuvres, seiches et calmars) 
Ammonite
1992, 62 y.
Calmar - Japonais surume ika
30/6/1967, 15 y. (YT 829 c)
Calmar
1966, 35 y. (YT 840)
Enoploteuthidae
Calmar luciole (Watasenia scintillans) - Japonais hotaru ika
, 80 y. (timbre de la préfecture de Toyama)

Limules 
Tachypleus tridentatus - Japonais kabutogani
1977, 50 y.

Crustacés 
Crabe
1988, 40 y.
Crabe (Chionectes opilio)
?, 80 y.
Crabe (Baptozius vinosus)
Ryukyu, 1969, 3 c.
Crabe (Ocypode ceratophthalma)
Ryukyu, 1969, 3 c.
Crabe (Mictyris longicarpus)
Ryukyu, 1969, 3 c.
Crabe (Uca dubia)
Ryukyu, 1969, 3 c.
Langouste japonaise (Panulirus japonicus) - Japonais ise-ebi
30/1/1966, 10 y.
Gecarcinidae
Crabe (Cardisoma carnifex)
Ryukyu, 1969, 3 c.

Insectes

Odonates (demoiselles et libellules) 
Epiophlebiidae
Epiophlebia superstes - Japonais mukashitonbo
1986, 60 y.
Calopterygidae
Calopteryx cornelia - Japonais miyamakawatonbo
1987, 60 y.
Cordulegasteridae
Anotogaster sieboldii - Japonais oniyanma
1987, 60 y. 
Libellulidae
Boninthemis insularis
1977, 50 y.
Orthetrum albistylum speciosum - Japonais shiokaratonbo
1992, 9 y.
Sympetrum pedemontanum elatum - Japonais miyama-akane
1986, 60 y.
Rhyothemis variegata imperatrix - Japonais bekkochotonbo
21/11/1986, 60 y.

Mantes 
?
Mante
1995, 700 y.

Homoptères 
Cicadidés
Cigale (Euterpnosia chibensis) - Japonais hime-haru-zemi
1977, 50 y.
Cigale (Tibicen japonicus) - Japonais ezo-zemi
21/11/1986, 60 y.

Hétéroptères (punaises) 
Pentatomidés
Poecilocoris lewisi - Japonais akasujikinkamemushi
1986, 60 y.

Névroptères 
Ascalaphidae
Ascalaphe de Rambur (Ascalaphus ramburi) - Japonais kibanetsunotonbo
1987, 60 y.

Coléoptères 
Buprestidés
Chrysochroa holstii - Japonais ogasawaratamamushi
21/11/1986, ?  
Carabidae
Damaster blaptoides - Japonais maimaikaburi 
1986, 60 y.
Cerambycidae
Rosalia batesi
1986, 60 y.
Coccinellidae
Coccinelle
1992, 18 y.
Lampyridae
Luciola cruciata - Japonais gengibotaru
1977, 50 y.
Lucanidae
Dorcus hopei binodulosus - Japonais okuwagata
26/9/1986, 60 y.
Lucane (Lucanus maculifemoratus) - Japonais miyama kuwagata**:1987, 60 y.
Scarabaeidae
Scarabée fourchu (Allomyrina dichotoma) - Japonais kabutomushi
1971, 12 y.
Cétoine (Oxycetonia jucunda) (Cetoniinae)
?, 10 y.
Cheirotonus jambar (Euchirinae) - Japonais yanbarutenagakogane
?, ?
Polyphylla laticollis laticollis (Melolonthinae) - Japonais higekogane
1987, 60 y.

Diptères 
Culicidae
Moustique
Ryukyu, 1962, 3 c. (éradication du paludisme) (YT 90)

Lépidoptères 
Bombycidae
Ver à soie (Bombyx mori)
3/11/1916, ? 
Saturniidae
Attacus atlas ryukyuensis (japonais yonagunisan)
Ryukyu, 1959, 3 c. (émis pour le  de la Société d'Éducation Biologique, à Okinawa) (YT 58).
Zygaenidae
Elcysma westwoodii westwoodii - Japonais usubatsubamega
21/11/1986, 60 y.
Papilionidae
Parnassius eversmanni daisetsuzanus - Japonais usubakicho
30/7/1986, 60 y.
Luehdorfia japonica (japonais gifuchou)
1980, 50 y. 
Graphium doson albidum
18/5/1977, 50 y. 
25/4/1994, 15 y.
Pieridae
Aurore (Anthocharis cardamines) - Japonais kumomatsumakicho
12/3/1987, 40 y.
Piéride (Pieris sp.)
1/10/1980, 40 y. (femelle en haut, mâle en bas)
Lycaenidae
Chrysozephyrus ataxus - Japonais kirishimamidorishijimi
26/9/1986, 60 y.
Lycaena phlaeas daimio
28/11/1997, 30 y.
Nymphalidae
Kallima inachus eucerca - Japonais konohacho
Ryukyu, 10/8/1959, 13 c. (YT 62)
Ryukyu, 1960-1962, 13 c. (type de 1959 modifié) (YT 67)
12/3/1987, 60 y. 
Sasakia charonda - Japonais omurasaki
1952, 75 y.
12/3/1987  
20-6-1956, 75 y.
Nacré
1990, 62 y.
Parantica sita - Japonais asagimadara1987, 60y.

 Hyménoptères 
Apidae
Abeille (Apis cerana'')
?, 20 y.

Sources 
Catalogues philatéliques Michel, Scott, Stanley et Gibbon, Yvert et Tellier

Voir aussi 
Faune du Japon sur timbres

Japon
Faune du Japon sur timbres